Плаутины — русский дворянский род, к которому принадлежал генерал от кавалерии Николай Фёдорович Плаутин (1794—1866).

Описание герба 
В лазоревом щите на серебряной воде плывущий вправо серебряный лебедь с червлёными глазами, языком и чёрным клювом (польский герб Папарона).

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: серебряный лебедь с червлёными глазами, языком и чёрным клювом. Позади него три лазоревых страусовых пера. Намёт: лазоревый, подложен серебром. Герб Плаутиных внесен в Часть 16 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 17.

Известные представители 
 Плаутин Артамон Матвеевич - стряпчий (1692).
 Плаутин Владимир Матвеевич - московский дворянин (1692).

Литература 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе Плаутина от 16.06.1894 РГИА,

Примечания 

Шляхетские роды герба Папарона
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера